René Ménard peut faire référence à :
 René Ménard (1605-1661), missionnaire jésuite français en Nouvelle-France ;
 René Ménard (1862-1930), peintre français ;
 René Ménard (1876-1958), architecte français originaire de Nantes, fils de René Michel Menard ;
 René Ménard (1908-1980), poète français.